Last Night on Earth může být:

 „Last Night on Earth“ (píseň) – píseň skupiny U2 z roku 1997
 Last Night on Earth (album, Noah and the Whale) – album skupiny Noah and the Whale z roku 2011
 Last Night on Earth (album, Lee Ranaldo) – album hudebníka Lee Ranalda z roku 2013